Collegio elettorale di Dronero – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Dronero – collegio elettorale del Regno d'Italia